Plantage, waar plantagie een verouderde schrijfwijze van is
 Plantagie (Haarlem), een verdwenen straat in het centrum van Haarlem
 Bert Plantagie, Nederlands meubelmaker
 Gerrit Plantagie, Nederlands predikant

Zie ook
 Plantage (doorverwijspagina)